Johann Prechtl ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Prechtl (1813–1904), deutscher Priester und Autor 
 Johann Joseph von Prechtl (1778–1854), österreichischer Technologe deutscher Herkunft
 Johann Sigmund Prechtl (~1575–nach 1637), deutscher Chronist, siehe Johann Sigmund Brechtel